W Rumunii
 Mesteacăn – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Răchitova
 Mesteacăn – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Corni
 Mesteacăn – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Cornereva
 Mesteacăn – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Valea Chioarului
 Mesteacăn – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Halmeu